El Restaurador puede hacer referencia a los siguientes periódicos:
El Restaurador (1888), editado en Castellón;
El Restaurador (1900-1913), editado en Vigo; o a
El Restaurador Farmacéutico (1844-1936), editado en Madrid.